

Cinema 
 Covenant – film del 1985 diretto da Walter Grauman
 Covenant – film del 1995 diretto da Jason Wulfsohn
 The Covenant – film del 2006 diretto da Renny Harlin
 Alien: Covenant – film del 2017 diretto da Ridley Scott
 The Covenant – film del 2023 diretto da Guy Ritchie

Musica 
 Covenant – gruppo musicale svedese
 Covenant – album dei Morbid Angel del 1993
 Covenant – album degli UFO del 2000
 Covenant – album de Greg Brown del 2000
 Covenant – nome originario dei The Kovenant, gruppo musicale norvegese

Televisione 
 Patto con la morte (Covenant) – episodio di Millennium
 The Covenant – episodio della terza stagione di Poltergeist
 Il patto (Covenant) – episodio della terza stagione di Smallville
 Alleanza (Covenant) – episodio della ottava stagione di Stargate SG-1
 Il patto (Covenant) – episodio della settima stagione di Star Trek: Deep Space Nine
 Bande rivali (The Covenant) – episodio della quarta stagione di Walker Texas Ranger

Altro 
 Patto, versione anglosassone del negozio giuridico fondato sul consenso: in diritto internazionale, il termine inglese è usato per designare la Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici;
 Covenant sul debito – in finanza, accordo che intercorre tra un'impresa e i suoi debitori per la tutela contro i rischi di una possibile gestione disinvolta dei finanziamenti accordati;
 Covenant – immaginaria alleanza di alieni, che appaiono nella serie di videogiochi Halo.